Татья́на Ивано́ва: Иванова, Татьяна Аполлоновна (1918—2011) — филолог, автор учебника старославянского языка.
 Иванова, Татьяна Борисовна (1947—2021) — российская актриса.
 Иванова, Татьяна Владимировна (род. 1965) — российская и украинская актриса.
 Иванова, Татьяна Георгиевна (род. 1940) — советский партийный деятель.
 Иванова, Татьяна Евгеньевна (Золотарёва; род. 1970) — российская легкоатлетка.
 Иванова, Татьяна Ивановна (род. 1991) — российская спортсменка (санный спорт).
 Иванова, Татьяна Ильинична (род. 1943) — советская и российская литературный критик, журналист. 
 Иванова, Татьяна Игоревна (Войкина; род. 1981) — российская легкоатлетка.
 
 Иванова, Татьяна Павловна (1925—1979) — немецкая актриса и певица.
 Иванова, Татьяна Сергеевна (род. 1977) — российская волейболистка.